Bonair steht für:

 Bonair (Fluggesellschaft), eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft

Bonair ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonair (Arkansas), im St. Francis County
 Bonair (Georgia), im Richmond County
 Bonair (Iowa), im Howard County
 Bonair (Pennsylvania), im Montgomery County
 Bonair Place, im Cumberland County, North Carolina

Siehe auch:
 Bonaire, eine Insel in den Kleinen Antillen
 Bon Air
 Bonnaire